Дорожные знаки Латвии обеспечивают безопасное движение транспортных средств и информируют участников дорожного движения. Дорожные знаки в Латвии определяются Правилами дорожного движения, они должны соответствовать стандарту LVS 77-1:2016 «Дорожные знаки. Часть 1: Дорожные знаки», LVS 77-2:2016 «Дорожные знаки. Часть 2: Правила установки» и LVS 77-3:2016 «Знаки дорожные. Часть 3: Технические требования». Латвия присоединилась к Венской конвенции о дорожном движении и Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, стандартизирующих дорожные знаки. Латвийские дорожные знаки используют шрифт DIN 1451.

Поскольку Латвия была частью Советского Союза, Латвия ранее использовала советский стандарт дорожных знаков до принятия собственного стандарта дорожных знаков. После провозглашения независимости Латвии от Советского Союза в 1990 году и его последующего распада в 1991 году возникла необходимость создать собственный стандарт для дорожных знаков в Латвии. В отличие от большинства постсоветских государств, современные дорожные знаки в Латвии отличаются от тех, что используются в соседних России, Украине, Белоруссии, Литве.

Дорожные знаки

Предупреждающие знаки

Знаки приоритета

Запрещающие знаки

Предписывающие знаки

Знаки особых предписаний

Знаки сервиса

Указатели поворотов и информационные знаки

Знаки дополнительной информации (таблички)

Примечания 

Латвия